216 км, 216-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
 216 км — посёлок, Новоорский поссовет, Новоорский район, Оренбургская область
 216 км (железнодорожная будка) — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области
 объекты железнодорожной инфраструктуры
 216 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 222849
 216 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 813578